Флури́на Ко́блер (; ) — швейцарская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной Швейцарии участник  (заняли двадцать восьмое место). .

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу